Аналізатор — складна система, яка здатна до аналізу.

 Аналізатори — в біології, складні системи чуттєвих нервових утворень, які сприймають і аналізують подразнення, діючи на тварин і людину. Забезпечують пристосовлюванність реакцій організму до змін навколишнього середовища.
 Аналізатор — прилад, за допомогою якого роблять аналіз речовин, явищ і т. ін. Наприклад, рентгенівський аналізатор, електромагнітний аналізатор, ситовий аналізатор.

Література

Посилання
Автоаналізатори  // ВУЕ
Прилади